João Comneno (doméstico das escolas) (1015–1067) - general bizantino e, juntamente com sua esposa Ana Dalassena, progenitor da Dinastia Comnena.
 João II Comneno (1087–1143) - imperador bizantino entre 1118 e 1143.
 João Comneno, o Gordo - nobre bizantino que tentou usurpar o trono em 31 de julho de 1201.
 João Comneno Vatatzes (fl. 1132-1182) - general bizantino, neto de João II Comneno.

Desambiguações de antropônimos